Der Begriff Andouillé bezeichnet
 Andouillé (Mayenne), eine französische Gemeinde im Département Mayenne, Region Pays de la Loire,
 Andouillé (Fluss), einen Fluss in Frankreich/Bretagne, Nebenfluss der Ille,
 Andouillé-Neuville, eine französische Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine, Region Bretagne,

Siehe auch: Andouille